Self Medication – album degli Slackers del 2008
 Self-Medication – episodio della serie animata statunitense The Venture Bros.